Marek Wroński – anestezjolog
 Marek Wroński (historyk) – doktor habilitowany nauk historycznych
 Marek Tomasz Wroński – profesor nauk rolniczych
 Marek Wroński (skrzypek) – skrzypek